Tectum steht für:
 Tectum, die äußere Schicht von tectaten Pollenkörnern, siehe Pollen#Aufbau
 Tectum Group, ehemaliger Name eines Callcenter-Unternehmens in Gelsenkirchen, siehe Amevida 
 Tectum mesencephali, das Mittelhirndach, siehe Mittelhirn#Mittelhirndach
 Tectum Wissenschaftsverlag, ein wissenschaftlicher Buchverlag in Marburg